Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Manuel Orantes e Guillermo Vilas 3-6, 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (semifinali)
 Juan Gisbert /  Ilie Năstase (Campioni)
 Patricio Cornejo /  Jaime Fillol (quarti di finale)
 Manuel Orantes /  Guillermo Vilas (finale)

 Jiří Hřebec /  Jan Kodeš (semifinali)
 Arthur Ashe /  Tom Okker (primo turno)
 Anand Amritraj /  Vijay Amritraj (secondo turno)
 Patrice Dominguez /  François Jauffret (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1974